Maria van Guise (1515-1560), trouwde in een tweede huwelijk met koning Jacobus van Schotland
Maria van Guise (1615-1688), hertogin van Guise en Joinville